Die Saison 2018/19 der Wysschaja Hockey-Liga ist die 27. Spielzeit der zweithöchsten russischen Eishockeyspielklasse.

Änderungen im Vergleich zum Vorjahr 
 Sputnik Nischni Tagil verließ aus finanziellen Gründen die Liga und stellte den Spielbetrieb ein.
 Der HK Tambow wurde als Expansionsteams in die Liga aufgenommen.
 Im März 2018 entschied der Vorstand der KHL, den HK Jugra Chanty-Mansijsk und den HK Lada Toljatti aus der KHL auszuschließen. Beide Klubs wurden anschließend in die Wysschaja Hockey-Liga aufgenommen.
 KRS Heilongjiang zog von Harbin nach Peking um und wurde in KRS-ORG Peking umbenannt.

Modus 
Die Liga umfasst nach 27 Teams im Vorjahr nun 29 Teilnehmer – 25 russische, zwei kasachische und zwei chinesische Mannschaften. Diese bestreiten jeweils ein Hin- und Rückspiel gegen jeden anderen Teilnehmer der Liga, damit bestreitet jede Mannschaft insgesamt 56 Spiele in der Hauptrunde. Die 16 bestplatzierten Mannschaften qualifizierten sich anschließend für die Playoffs, in denen der Zweitligameister ausgespielt wird. Für einen Sieg nach der regulären Spielzeit erhält jede Mannschaft drei Punkte, bei einem Sieg nach Verlängerung zwei Punkte, bei einer Niederlage nach Verlängerung gibt es einen Punkt und bei einer Niederlage nach regulärer Spielzeit null Punkte.

Hauptrunde

Play-offs

Weblinks 
 Offizielle Webseite der Liga (russ.)

Einzelnachweise 

Saison der Wysschaja Hockey-Liga
Eishockeysaison 2018/19